Braeckman est un nom flamand dérivé du verbe braken : quelqu'un qui laisse un terrain en friche (braakgrond). Le nom réfère donc vers un métier ou un endroit.

Variantes:
 Braakman, Braakmans, Braekman, Braeckman, Braekmans, Braeckmans 
 Brackman, Brackmans
 Brachman, Brachmann (variantes germaniques)
 Breckmans, Breeckmans
 Brekmann

 Andrew Brackman (né en 1985), joueur de baseball américain
 Constance Brackman (née en 2001), joueuse de football belge
 Robert Brackman (1898-1980), peintre américain